Слобода-Дашковецкая () — село в Винницком районе Винницкой области Украины.

Код КОАТУУ — 0520683306. Население по переписи 2001 года составляет 354 человека. Почтовый индекс — 23224. Телефонный код — 432.
Занимает площадь 0,91 км².

В селе действует храм Великомученика Димитрия Солунского Винницкого районного благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

Известные уроженцы 

 Гуменюк, Семён Александрович — Герой Советского Союза.

Адрес местного совета 
23224, Винницкая область, Винницкий р-н, с.Майдан

Примечания

Ссылки 
 Слобода-Дашковецкая на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Винницкого района